Клаусура 1997 () — вторая половина 67-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1996/97 на rsssf.com 

1997
Аргентина
1997 год в Аргентине